Napolitano:
 Danilo Napolitano
 Giorgio Napolitano
 Janet Napolitano
 Julian Napolitano
 Mario Napolitano
 Sonny Napolitano